Peder Otto Rosenørn er navnet på flere personer:

 Peder Otto Rosenørn (1708-1751) (1708-1751) – dansk amtmand
 Peder Otto Rosenørn (1778-1828) (1778-1828) – dansk stiftamtmand og amtmand